Il doppio del torneo di tennis IPP Trophy 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Victor Hănescu e Leonardo Olguín che hanno battuto in finale Andrés Schneiter e Orlin Stanojčev 1-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Juan Ignacio Carrasco /  Álex López Morón (quarti di finale)
 Andrés Schneiter /  Orlin Stanojčev (finale)

 Diego del Río /  Salvador Navarro (quarti di finale)
 Djalmar Sistermans /  Dennis van Scheppingen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 2002